Rasso steht für
Rasso (9./10. Jh.) bayerischer Adliger und Heiliger
nach ihm benannt
Rassokirche
Wallfahrtskirche St. Rasso in Grafrath
Kapelle St. Rasso (Schweinegg)
Rasso (bedeutender bayerischer Staatshengst 1971 - 1995)

Rasso (Vorname), männlicher Vorname

Siehe auch
Raso
Rassow